Marco Sanudo – wenecki władca Gridii na wyspie Andros
 Marco Sanudo – wenecki władca wyspy Milos